Begoña Chamorro é uma jornalista espanhola. Em agosto de 2010, dirigia o programa "Maneras de vivir" da Antena 3

Jornalistas da Espanha